Февральский переулок:

Беларусь 

 В Могилёве:
 Февральский переулок
 1-й Февральский переулок
 2-й Февральский переулок
 3-й Февральский переулок

Россия 

 Февральский переулок — переулок в Биробиджане
 Февральский переулок — переулок в Брянске
 Февральский переулок — переулок в Вологде
 Февральский переулок — переулок в Кемерове
 Февральский переулок — переулок в Минусинске Красноярского края
 Февральский переулок — переулок в Муроме Владимирской области
 Февральский переулок — переулок в селе Новомаргаритове Азовского района Ростовской области
 Февральский переулок — переулок в Ставрополе

Украина 

 Февральский переулок — переулок в Борисполе Киевской области
 Февральский переулок — переулок в Днепропетровске
 Февральский переулок — переулок в Жмеринке Винницкой области
 Февральский переулок — переулок в Запорожье
 Февральский переулок — переулок в Киеве
 Февральский переулок — переулок в Кременчуге Полтавской области
 Февральский переулок — переулок в Макеевке Донецкой области
 Февральский переулок — переулок в Мариуполе Донецкой области
 Февральский переулок — переулок в Николаеве
 В Одессе:
 1-й Февральский переулок
 2-й Февральский переулок
 Февральский переулок — переулок в Симферополе

См. также 

 Переулок Февральской Революции — переулок в Виннице
 Февральская улица
 Февральский проезд
 Февральский тупик